Серге́й Мы́льников:
 Мыльников, Сергей Александрович (1958—2017) — советский и российский хоккеист.
 Мыльников, Сергей Андреевич (род. 1986) — танкист, Герой Российской Федерации.
 Мыльников, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Мыльников, Сергей Игоревич (род. 1999) — российский хоккеист.